La gara di spada a squadre femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2018 si è svolta il 25 Luglio 2018 a Wuxi.

Podio

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Tabellone 5º–8º posto

Tabellone 9º–16º posto

Tabellone 13º–16º posto

Classifica finale

Campionati mondiali di scherma 2018